

Vezi și
 Lista localităților din Canada - litera B

Liste de localități din Canada